Неокласицизм — стиль у світовому мистецтві та архітектурі кінця 18 — початку 19 століття ст.
 Неокласицизм — напрямок у світовому мистецтві та архітектурі початку 20 ст.
 Архітектура неокласицизму
 Неокласицизм (музика)